Juan Núñez puede referirse a:
 Juan Núñez I de Lara (fallecido en 1294), noble español - Señor de Lara.
 Juan Núñez II de Lara (c. 1276-1315), noble español - Señor de Lara.
 Juan Núñez III de Lara (1313–1350), noble español - Infante de Castilla y Señor de Lara.
 Juan Núñez de Prado, noble español, caballero y clavero de la Orden de Calatrava en el siglo XIV.
 Juan Núñez de Prado (s. XVI), conquistador (extremeño) español.
 Juan Núñez de la Peña (1641-1721), historiador español.
 Juan Núñez (tenista) (1956-), tenista chileno.
 Juan Gilberto Núñez (1986-), futbolista colombiano.
 Juan Núñez García (2004-), baloncestista español.